Oposició (examen), prova per a l'obtenció de certes ocupacions 
 Oposició (política), minoria que, en els cossos legislatius, s'oposa als actes del Govern 
 Oposició (astronomia) és quan dos astres es troben, en relació a la Terra, en dos punts del cel diametralment oposats. Dos astres amb longitud celeste que difereix en 180°.
 Oposició (escacs), tema tàctic en escacs